Aeschbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Aeschbacher (1912–2002), Schweizer Pianist
 Carl Aeschbacher (1886–1944), deutsch-schweizerischer Kantor und Chorkomponist
 Élisabeth Aeschbacher, Schweizer-französische Schriftstellerin und Übersetzerin, siehe Élisabeth Horem
 Hans Aeschbacher (1906–1980), Schweizer Maler und Bildhauer
 Kurt Aeschbacher (* 1948), Schweizer Fernsehmoderator
 Marianne Aeschbacher (* 1970), französische Synchronschwimmerin
 Marita Aeschbacher (* 1941), Schweizer Reiterin
 Matthias Aeschbacher (* 1945), Schweizer Dirigent
 Matthias Aeschbacher (Schwinger) (* 1992), Schweizer Schwinger
 Niklaus Aeschbacher (1917–1995), schweizerischer Dirigent, Pianist und Komponist

 Ursi Anna Aeschbacher (* 1951), Schweizer Autorin und Verlegerin
 Walther Aeschbacher (1901–1969), Schweizer Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Aeschbach
 Eschbacher